L'hypertrophie virginale est une maladie due à un dérèglement hormonal pendant l'adolescence. Les symptômes sont une forte croissance de la poitrine pendant un an, débouchant généralement sur une Hypermastie. L'opulente poitrine entraîne notamment des problèmes psychologiques pour la jeune fille.

Maladie